

Informatica 
 ODF – OpenDocument format
 ODF – estensione file di formula OpenDocument

Igiene pubblica 
 Open Defecation Free – abitato in cui è abolita la defecazione all'aperto, pratica foriera di gravi rischi sanitari